Янг, Андре ():
 Янг, Андре Ромелл (более известный как «Dr. Dre»; род. 1965) — американский рэпер и продюсер.
  (род. 1990) — американский баскетболист.